«Pedro Sánchez» - conjunto del nombre propio Pedro y el apellido Sánchez - puede referirse a:

Personas 
 Pedro Sánchez de Monteagudo (?-1276), gobernador del reino de Navarra y de.
 Pedro Sánchez Ciruelo (1470-1548), teólogo y matemático español.
 Pedro Sánchez de la Hoz (1514-1547), comerciante y adelantado español.
 Pedro Sánchez de Acre (15??-160?), filósofo español.
 Pedro Sánchez (1569-1633), arquitecto y hermano jesuita español.
 Pedro Sánchez Falconete (1586-1666), arquitecto español.
 Pedro Sánchez de Ezpeleta (s. XVI), impresor español.
 Pedro Sánchez Magallanes (18??-19??), militar mexicano.
 Pedro Sánchez Blanco (1833-1885), pintor español.
 Pedro A. Sánchez (1940-), edafólogo cubano-estadounidense.
 Pedro Mari Sánchez (1954-), actor español.
 Pedro Sánchez Quintana (1954-), periodista español.
 Pedro Sánchez Gamarra (1958-), ingeniero electricista y político peruano.
 Pedro Sánchez de la Nieta (1962-), futbolista y entrenador español de fútbol español.
 Pedro Sánchez Pérez-Castejón (1972-), político español, actual presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE.
 Pedro León Sánchez Gil (1986-), futbolista español.
 Pedro Antonio Sánchez Moñino (1986-), futbolista español.
 Pedro Iván Sánchez Torrealba (1998-), futbolista chileno.

Obras 
 Pedro Sánchez (1883), novela de José María de Pereda.

Lugares 
 Pedro Sánchez, Distrito Municipal de la República Dominicana.